Jack Hobbs ist der Name folgender Personen:

* Jack Hobbs (Cricketspieler) (John Berry Hobbs; 1882–1963), englischer Cricketspieler
 Jack Hobbs (Fußballspieler) (* 1988), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 John Hobbs